Chōfu steht für:
 Chōfu, eine Stadt in der japanischen Präfektur Tokio
 Chōfu (Shimonoseki), eine ehemalige Stadt in der japanischen Präfektur Yamaguchi, heute Stadtteil von Shimonoseki
 Chōfu (Han), ein Lehen in den japanischen Provinzen Suō und Nagato
 Chōfu (Nishitama), ein ehemaliges Dorf in der japanischen Präfektur Tokio (eingemeindet nach Ōme)
 Chōfu (Ebara), später als Stadt Higashi-Chōfu, ein ehemaliges Dorf in der japanischen Präfektur Tokio (eingemeindet nach Tokio (Stadt), heute Ōta (Tokio))
 Chōfu, ein Verwaltungsgebiet des Bezirks Ōta der japanischen Präfektur Tokio, siehe Liste der Stadtteile des Tokioter Bezirks Ōta
 Den’en-Chōfu und Tamagawa-Den’en-Chōfu, Stadtteile der Tokioter Bezirke Ōta und Setagaya